Ел Коконито има више значења:

 Ел Коконито (Касас Грандес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Коконито (Гванасеви), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику